Alejandro Urgellés – cestista cubano
 Aliannis Urgellés – calciatore cubano, difensore
 Félix Urgellés de Tovar – pittore spagnolo noto per i suoi paesaggi
 Yoandry Urgellés – giocatore di baseball cubano